HMS Upholder je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Upholder (P37) 
 HMS Upholder (S40)

Upholder